Аля-эд-дин Мохамед Эль-Саед Абу-ль-Касим (; ) — египетский фехтовальщик-рапирист, призёр Олимпийских игр 2012.

Биография 
Абуэлькассем родился в Алжире, в семье египтянина и алжирки. В четырёхлетнем возрасте он с семьёй переехал на родину отца — в Александрию. Там он занимался лёгкой атлетикой, плаванием и карате. В восьмилетнем возрасте начал заниматься фехтованием.

В 2008 году он вышел на международный уровень, завоевав золото на молодёжном чемпионате Африке и бронзу — на молодёжном первенстве мира. В 2010 году египтянин выиграл молодёжный чемпионат мира и впервые стал призёром этапа кубка мира среди взрослых.

В 2011 году Абуэлькассем стал триумфатором Панарабских игр, которые проходили в Дохе. В столице Катара он выиграл как личное первенство рапиристов, так и командное.

На Олимпиаде в Лондоне египтянин последовательно со счётом 15-10 одолел американца Чемли-Уотсона, немца Петра Йоппиха и итальянца Андреа Кассару. В полуфинальном поединке он был сильнее корейца Чхве Бён Чхоля, одолев его со счётом 15-12. В решающем поединке Абуэлькассем со счётом 13-15 уступил китайскому фехтовальщику Лэй Шэню и стал серебряным призёром. Эта медаль стала первой для выходцев из Африки в фехтовании за всю историю олимпийского движения. Также в составе сборной Египта выступал в командных соревнованиях рапиристов, но уже в первом раунде египтяне проиграли британцам со счётом 45-33.

В 2013 году Алаэльдин Абуэлькассем стал бронзовым призёром Средиземноморских игр в индивидуальном турнире рапиристов.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте FIE

Фехтовальщики Египта
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2020 года